Космополитън може да се отнася за:

 Космополитън, женско списание
 Космополитън, алкохолен коктейл